C16H13ClN2O – formula molecolare del diazepam
C16H13ClN2O – formula molecolare del mazindolo

Formule molecolari